Stichel steht für:
 frühzeitliches Steinwerkzeug, siehe Stichel (Archäologie)
 Gravierwerkzeug, siehe Grabstichel (Werkzeug)
 Medizinischer Stichel: Werkzeug zum Aufstechen von Zysten oder zur Zahnbehandlung
 Sternbild, siehe Grabstichel (Sternbild)

Stichel ist der Familienname folgender Personen:
 Dorothea Ulmer-Stichel (1888–nach 1948), deutsche Malerin, Grafikerin und Schriftstellerin
 Georg Heinrich Stichel (1825–1905), Bürgermeister, Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Hans Stichel (1862–1936), deutscher Eisenbahnoberinspektor und Insektenkundler (hauptsächlich Schmetterlinge)
 Rainer Stichel (* 1942), deutscher Byzantinist
 Rudolf H. W. Stichel (* 1945), deutscher Klassischer Archäologe
 Wolfgang Stichel (1898–1968), deutscher Biologe und Insektenkundler (hauptsächlich Wanzen)